AFE est un sigle pouvant signifier :
 Action française étudiante, la branche militante du parti néo-monarchiste Action française ;
 L'Action française étudiante, mensuel français paru de 1971 à 1980 ;
 Assemblée des Français de l'étranger ;
 Aide financière aux études, une unité du ministère français de l'Enseignement supérieur ; 
 Agence France Entrepreneur, une association d'aide aux entreprises ;
Association de financement électorale, une association loi 1901 à durée de vie limitée ;
 Asociación de Futbolistas Españoles, le syndicat des footballeurs espagnols ;
 Analyse factorielle exploratoire, méthode statistique d'analyse multivariée.